Nanus est le nominatif singulier d'un substantif latin signifiant « nain ».

  est un genre de charançons, des insectes coléoptères de la famille des Curculionidae.
 En taxonomie, nanus est employé comme épithète spécifique ou comme nom sous-spécifique. Pour les espèces et sous-espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.

Épithète spécifique